Джоел Мелвін Прпич (,  25 вересня 1974, Садбері) — канадський і хорватський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Хорватії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 233-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Колорадо Аваланч», «Сейбу Прінс Реббітс», «Медвещак» (Загреб).

Загалом провів 18 матчів у НХЛ.

Виступав за збірну Хорватії, 5 ігор в її складі на чемпіонаті світу 2012 (дивізіон II).

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 

 
 

Канадські хокеїсти
Хорватські хокеїсти
Гравці збірної Хорватії з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Медвещака»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Уродженці Садбері
Канадські емігранти до Хорватії